Existen distintas salas teatrales con el nombre de Teatro Broadway, entre ellas:

 Teatro Broadway (Buenos Aires) en Buenos Aires, Argentina.
 Teatro Broadway (Rosario) en Rosario, Argentina.
 Teatro Broadway (Londres) en Londres, Gran Bretaña.

Además
Circuito de Broadway